Alexianer-Krankenhaus steht für

 Alexianer-Krankenhaus Aachen
 Alexianer Krankenhaus Köln 
 Alexianer-Krankenhaus Krefeld
 ehemalige Alexianer-Privat-Heilanstalt bei Amelsbüren im Münsterland, siehe Alexianer Münster